Stampkotmolen (Anzegem)
Stampkotmolen (Merelbeke)